Vlaka est un toponyme qui peut désigner :

Vlaka, un village situé dans la municipalité de Ravno, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

l'île de Vlaka ;
Vlaka, un village situé dans la municipalité de Slivo, comitat de Dubrovnik-Neretva ;
Vlaka, un village situé dans la municipalité de Vrgorac, comitat de Split-Dalmatie.